Почтовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Почтовское сельское поселение (Крым) — муниципальное образование в Бахчисарайском районе Республики Крым;
 Почтовское сельское поселение (Ростовская область) — муниципальное образование в Константиновском районе Ростовской области.